Kryptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kryptjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kryptjärnen (Särna socken, Dalarna, 684371-136721), sjö i Älvdalens kommun,  (8,04 ha)
Kryptjärnen (Särna socken, Dalarna, 685154-137461), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn